Красная Дуброва () — деревня, входящая в Короватичский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

Около деревни расположены месторождения глины.

География

Расположение 
В 31 км на юго-запад от Речицы, в 71 км от Гомеля и в 5 км от железнодорожной станции Бабичи (на линии Гомель — Калинковичи).

Гидрография 
Деревня расположена на реке Ведрич, впадающей в Днепр. На юго-востоке — мелиоративные каналы.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Василевичи — Гомель.

В деревне 124 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из длинной прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад и застроенной двусторонне деревянными домами усадебного типа.

Улицы 
 Лесная
 Мира
 Южная

История 
В 1,5 км на юго-запад от деревни археологами обнаружено городище, свидетельствует о заселении этих мест с давних времён.

Деревня основана в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень на бывших помещичьих землях. В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 109 жителей деревень Красная Дубрава и Тишковка, память о них увековечивает скульптура солдата на пьедестале, установленная в 1974 году в центре деревни.

В 1959 году в деревне располагался центр колхоза «XXI съезд КПСС». В деревне действовали 9-летняя школа, библиотека, отделение связи, Дом культуры.

Население

Численность 
2004 год — 124 двора, 321 житель.

Динамика 
 1959 год — 484 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 124 двора, 321 житель.

Достопримечательности 
В память о погибших жителях деревень Красная Дуброва и Тишковка в 1974 году в центре деревни установлена скульптура.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района